Ferrario puede referirse a:
 Martin Ferrario, futbolista estadounidense nacionalizado argentino.
 Moreno Ferrario
 Nedo Mion Ferrario
 Rino Ferrario

 La Reacción de Ferrario